Pták roku je kampaň, kterou v některých zemích každoročně vyhlašuje ornitologická společnost nebo environmentální organizace. Cílem projektu je zvýšit povědomí široké i odborné veřejnosti o vybraném ptačím druhu a o širších otázkách týkajících se ptáků. První kampaň Pták roku – Vogel des Jahres vyhlásily v roce 1971 Naturschutzbund Deutschland (NABU) a Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) v Německu. Tyto organizace na ochranu přírody jako první upozornily na ohrožení ptáků a stanovišť tím, že každý rok vyhlásily jednoho kandidáta. Z Německa se kampaň rozšířila do dalších zemí.

V České republice kampaň Pták roku začala v roce 1992, kdy výbor České společnosti ornitologické (ČSO) vyhlásil Ptákem roku vlaštovku obecnou (Hirundo rustica).

Přehled ptačích druhů s titulem Pták roku podle zemí

Arménie 
 2009 – Výr velký, Bubo bubo 
 2010 – Jeřáb popelavý, Grus grus
 2011 – Sýkora koňadra, Parus major
 2012 – Vlha pestrá, Merops apiaster
 2013 – Červenka obecná, Erithacus rubecula
 2014 – Dudek chocholatý, Upupa epops
 2015 – Mandelík hajní, Coracias garrulus
 2016 – Poštolka obecná, Falco tinnunculus

Bělorusko 
Kampaň  (Pták roku) byla v Bělorusku zahájena v roce 2000. Vyhlašuje ji  – Ochrana ptactva vlasti.

 2000 – Čáp bílý, Ciconia ciconia
 2001 – Konipas bílý, Motacilla alba
 2002 – Žluva hajní, Oriolus oriolus
 2003 – Vrabec domácí, Passer domesticus
 2004 – Jiřička obecná, Delichon urbicum
 2005 – Puštík vousatý, Strix nebulosa 
 2006 – Čejka chocholatá, Vanellus vanellus
 2007 – Slavík tmavý, Luscinia luscinia
 2008 – Volavka bílá, Ardea alba
 2009 – Husa velká, Anser anser 
 2010 – Poštolka obecná, Falco tinnunculus
 2011 – Koliha velká, Numenius arquata
 2012 – Rorýs obecný, Apus apus
 2013 – Dudek chocholatý, Upupa epops
 2014 – Kukačka obecná, Cuculus canorus
 2015 – Kalous ušatý, Asio otus
 2016 – Hohol severní, Bucephala clangula
 2017 – Chocholouš obecný, Galerida cristata
 2018 – Stehlík obecný, Carduelis carduelis
 2019 – Orel volavý, Aquila clanga
 2020 – Tetřev hlušec, Tetrao urogallus
 2021 – Lelek lesní, Caprimulgus europaeus

Česko 
 
V Česku kampaň Pták roku vyhlašuje výbor České společnosti ornitologické (ČSO). Její náplní je každý rok vybrat zajímavý ptačí druh žijící na území České republiky, informovat o něm a upozornit či upoutat pozornost široké veřejnosti na přírodu a zejména ptactvo jako takové.

Estonsko 
Kampaň  (Pták roku) byla v Estonsku zahájena v roce 1995. Vyhlašuje ji  – Estonská ornitologická společnost.

<div style="column-width:25em;">
 1995 – Chřástal polní, Crex crex
 1996 – Koliha velká, Numenius arquata
 1997 – Jeřáb popelavý, Grus grus
 1998 – Čáp černý, Ciconia nigra
 1999 – Strakapoud, Dendrocopos
 2000 – Vlaštovka obecná, Hirundo rustica
 2001 – Čejka chocholatá, Vanellus vanellus
 2002 – Vrabec, Passer
 2003 – Straka obecná, Pica pica
 2004 – Čáp bílý, Ciconia ciconia
 2005 – Jestřáb lesní, Accipiter gentilis 
 2006 – Konipas luční, Motacilla flava
 2007 – Labuť, Cygnus
 2008 – Tetřívek obecný, Tetrao tetrix'
 2009 – Puštík obecný, Strix aluco 2010 – Ťuhýk obecný, Lanius collurio Ťuhýk šedý, Lanius excubitor 2011 – Vlaštovka obecná, Hirundo rustica 2012 – Kulík,
 Kulík písečný, Charadrius hiaticula Kulík říční Charadrius dubius 2013 – Koroptev polní, Perdix perdix 
 2014 – Ledňáček říční, Alcedo atthis 2015 – Káně, Buteo 2016 – Sýkora koňadra, Parus major 2017 – Hrdlička divoká, Streptopelia turtur 2018 – Tetřev hlušec, Tetrao urogallus 2019 – Lelek lesní, Caprimulgus europaeus 2020 – Potápka roháč, Podiceps cristatus 2021 – Špaček obecný, Sturnus vulgaris 2022 – Sluka lesní, Scolopax rusticola</div>

 Finsko 
Kampaň  (Pták roku) byla ve Finsku zahájena v roce 2000. Vyhlašuje ji BirdLife Suomi (do roku 1995 ).

 2000 – Krutihlav obecný, Jynx torquilla
 2001 – Strnad zahradní, Emberiza hortulana
 2002 – Ťuhýk obecný, Lanius collurio
 2003 – Racek žlutonohý, Larus fuscus
 2004 – Labuť zpěvná, Cygnus cygnus
 2005 – Bukač velký, Botaurus stellaris  a Moták pochop, Circus aeruginosus
 2006 – Špaček obecný, Sturnus vulgaris
 2007 – Sojka zlověstná, Perisoreus infaustus
 2008 – Racek chechtavý, Larus ridibundus  a Racek malý, Hydrocoloeus minutus 
 2009 – Břehule říční, Riparia riparia 
 2010 – Potáplice severní, Gavia arctica  a Potáplice malá, Gavia stellata
 2011 – Koliha velká, Numenius arquata
 2012 – Potápka žlutorohá, Podiceps auritus
 2013 – Racek žlutonohý, Larus fuscus
 2014 – Labuť zpěvná, Cygnus cygnus
 2015 – Jiřička obecná, Delichon urbicum  a Vlaštovka obecná, Hirundo rustica
 2016 – Skorec vodní, Cinclus cinclus
 2017 – Kulík říční, Charadrius dubius
 2018 – Polák velký, Aythya ferina
 2019 – nebyl vyhlášen
 2020 – Strnad zahradní, Emberiza hortulana
 2021 – Strakapoud malý, Dendrocopos minor
 2022 – Racek chechtavý, Larus ridibundus  a Racek malý, Hydrocoleus minutus

 Chorvatsko 
Kampaň  (Pták roku) byla v Chorvatsku zahájena v roce 2016. Vyhlašuje ji  – Chorvatská společnost na ochranu ptactva a přírody.

 2016 – Břehule říční, Riparia riparia 2017 – -
 2018 – -
 2019 – Křepelka polní, Coturnix coturnix 2020 – Mandelík hajní, Coracias garrulus 2021 – Vlaštovka obecná, Hirundo rustica 2022 – Výr velký, Bubo bubo Jihoafrická republika 
Kampaň  (Pták roku) byla v Jihoafrická republice zahájena v roce 2007. Vyhlašuje ji po hlasovaní BirdLife South Africa.

 2007 – Tučňák brýlový, Spheniscus demersus
 2008 – Výr africký, Bubo africanus
 2009 – Drozdík kapský, Cossypha caffra
 2010 – Plameňák malý, Phoeniconaias minor
 2011 – Vlaštovka obecná, Hirundo rustica
 2012 – Orel jasnohlasý, Haliaeetus vocifer
 2013 – Chřástal Ayresov, Sarothrura ayresi
 2014 – Albatros tristanský, Diomedea dabbenena
 2015 – Jeřáb rajský, Anthropoides paradiseus
 2016 – Snovač pospolitý, Philetairus socius
 2017 – Sup královský, Torgos tracheliotos
 2018 – Ústřičník jihoafrický, Haematopus moquini
 2019 – Hadilov písař, Sagittarius serpentarius
 2020 – Zoborožec kaferský, Bucorvus leadbeateri
 2021 – -, Chaetops frenatus 
 2022 – Terej jihoafrický, Morus capensis

 Kazachstán 
Kampaň  (Pták roku) byla v Kazachstánu zahájena v roce 2006. Vyhlašuje ji  - Kazašská asociace pro ochranu biodiverzity ve spolupráci s  – Unie ochrany ptactva Kazachstánu.

 2006 – Keptuška stepní, Vanellus gregarius staršie Chettusia gregaria
 2007 – Vlaštovka obecná, Hirundo rustica
 2008 – Jeřáb, Grus
 2009 – Skřivanovití, Alaudidae 
 2010 – Kos černý, Turdus merula
 2011 – -
 2012 – Orel stepní, Aquila nipalensis
 2013 – -
 2014 – Kachnice bělohlavá, Oxyura leucocephala
 2015 – Srpatka ibisovitá, Ibidorhyncha struthersii
 2016 – -
 2017 – -
 2018 – -
 2019 – -
 2020 – -
 2021 – Pelikány, Pelecanus:
 Pelikán bílý, Pelecanus onocrotalus
 Pelikán kadeřavý, Pelecanus crispus
 2022 – Sláviky:
 Slavík obecný, Luscinia megarhynchos
 Slavík tmavý, Luscinia luscinia

 Lotyšsko 
Kampaň  (Pták roku) byla v Lotyšsku zahájena v roce 1996. Vyhlašuje ji  – Lotyšská ornitologická společnost.

 1996 – Chřástal polní, Crex crex
 1997 – Lelek lesní, Caprimulgus europaeus
 1998 – Mandelík hajní, Coracias garrulus
 1999 – Orel křiklavý, Clanga pomarina
 2000 – Čejka chocholatá, Vanellus vanellus
 2001 – Výr velký, Bubo bubo
 2002 – Racek chechtavý, Larus ridibundus
 2003 – Tetřívek obecný, Lyrurus tetrix
 2004 – Čáp bílý, Ciconia ciconia
 2005 – Labuť zpěvná, Cygnus cygnus
 2006 – Poštolka obecná, Falco tinnunculus
 2007 – Datel černý, Dryocopus martius
 2008 – Čáp černý, Ciconia nigra
 2009 – Kormorán velký, Phalacrocorax carbo
 2010 – Tetřev hlušec, Tetrao urogallus
 2011 – Puštík obecný, Strix aluco
 2012 – Orel mořský, Haliaeetus albicilla
 2013 – Hoholka lední, Clangula hyemalis
 2014 – Dudek chocholatý, Upupa epops
 2015 – Kulík zlatý, Pluvialis apricaria
 2016 – Strakapoud velký, Dendrocopus major
 2017 – Konipas luční, Motacilla flava
 2018 – Vodouš rudonohý, Tringa totanus
 2019 – Jeřábek lesní, Tetrastes bonasia
 2020 – Ledňáček říční, Alcedo atthis
 2021 – Koroptev polní, Perdix perdix
 2022 – Rorýs obecný, Apus apus

 Lucembursko 
Kampaň Vogel des Jahres nebo Vull vum Joer (Pták roku) byla v Lucembursku zahájena v roce 1998. Vyhlašuje ji sdružení Natur&ëmwelt, do roku 2012 , které se sloučilo do Natur&ëmwelt.

 1998 – Skřivan polní, Alauda arvensis
 1999 – Strnad obecný, Emberiza citrinella
 2000 – Bramborníček hnědý, Saxicola rubetra
 2001 – Potápka roháč, Podiceps cristatus
 2002 – Rákosník obecný, Acrocephalus scirpaceus
 2003 – Skorec vodní, Cinclus cinclus
 2004 – Slípka zelenonohá, Gallinula chloropus
 2005 – Břehule říční, Riparia riparia 
 2006 – Rorýs obecný, Apus apus 
 2007 – Střízlík obecný, Troglodytes troglodytes
 2008 – Sova pálená, Tyto alba
 2009 – Poštolka obecná, Falco tinnunculus 
 2010 – Skřivan polní, Alauda arvensis
 2011 – Kukačka obecná, Cuculus canorus
 2012 – Ťuhýk šedý, Lanius excubitor
 2013 – Krkavec velký, Corvus corax
 2014 – Čáp bílý, Ciconia ciconia
 2015 – Jiřička obecná, Delichon urbicum
 2016 – Krutihlav obecný, Jynx torquilla
 2017 – Luňák červený, Milvus milvus
 2018 – Slavík modráček, Luscinia svecica
 2019 – Konopka obecná, Linaria cannabina
 2020 – Vrabec domácí, Passer domesticus
 2021 – Koroptev polní, Perdix perdix
 2022 – Výr velký, Bubo bubo

 Německo 
 
Kampaň  (Pták roku) byla v Německu zahájena v roce 1971. Německo bylo první krajinou, kde se začalo s kampaní. Později se podobné akce rozšířili i do jiných zemí.

 Slovensko 
 
Kampaň  (Pták roku) byla na Slovensku zahájena v roce 2008 vyhlášením rorýse obecného (Apus apus'') za Ptáka roku. Kampaň organizuje Slovenská ornitologická společnost/Birdlife Slovakia.

Odkazy

Reference 

 
Ocenění založená roku 1992
Česká ocenění